Il doppio del torneo di tennis Sunsmart Victorian Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Wendy Turnbull e Billie Jean King che hanno battuto in finale Anne Smith e Dianne Balestrat 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Wendy Turnbull /  Billie Jean King (Campionesse)
 Ilana Kloss /  Betty-Ann Dent (semifinali)

 Anne Smith /  Dianne Balestrat (finale)
 Pam Shriver /  Sue Barker (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunsmart Victorian Open 1979